Vadocondes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vadocondes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Vadocondes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar